A 320 kan syfta på:
 Airbus A319 – ett passagerarflygplan
 A319 (autoroute) – Frankrijke
 A319 (road) - UK